El término lombriz solitaria puede referirse:

 en parasitología a:
Taenia solium, parásito platelminto de la clase Cestoda,
Taenia saginata, parásito platelminto de la clase Cestoda.